XJL – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Joliette (Québec), (Canada)